Los siouxes son una tribu amerindia asentada en el territorio que actualmente es Estados Unidos.

Sioux también puede referirse a:

Lugares
Sioux City, ciudad en el condado de Woodbury, estado estadounidense de Iowa.
 Condado de Sioux (Dakota del Norte).
 Condado de Sioux (Iowa).
 Condado de Sioux (Nebraska).

Lenguaje
 Idioma siux, lengua hablada por los sioux.
 Lenguas siux, familia de lenguas indígenas norteamericanas. 

Música
 Sioux (banda), grupo musical que tiene su origen en Vitoria.